Земо Хеві () — топонім:

 Земо Хеві (Абхазія) — село в муніципалітеті Гагра (Гагрському районі), Абхазія.
 Земо Хеві (Аджарія) — село в муніципалітеті Шуахеві, Аджарія.

Топоніміка Грузії